Евстигней Афиногенович Мирович (, настоящая фамилия — Дунаев; , Санкт-Петербург — 16 февраля 1952, Минск) — российский и белорусский советский актёр, режиссёр, драматург, педагог, профессор (1945). Народный артист Белорусской ССР (1940). Один из основателей белорусского театрального искусства, белорусского театра им. Янки Купалы. Участвовал в создании Белорусского театрально-художественного института (ныне — Белорусская государственная академия искусств).

Биография 

Происходил из семьи железнодорожников, выходцев из Витебской губернии. Окончил Самсоновское реальное училище, школу рисования при Академии искусств, затем в Петербурге театральные курсы им. Ф. Волкова.

Профессиональную сценическую деятельность начал в 1900 году в Петербурге как актёр и режиссёр. Играл в Адмиралтейском, Екатерининском, Кронштадтском театрах, с 1910 в театрах миниатюр: Троицком, Интимном, Литейном.

С 1906 работал как драматург, стал действительным членом Санкт-Петербургского союза драматических и музыкальных писателей.

Переехал в Минск в 1917 году. С 1919 года начал работать в театрах Белоруссии. В 1921—1931 — художественный руководитель, в 1941—1945 — режиссёр 1-го Белорусского государственного драматического театра в Минске (ныне — Национальный академический театр имени Янки Купалы).

В 1932—1935 — художественный руководитель Гомельского театра рабочей молодёжи, который в 1935 был им реорганизован в первый в республике Колхозно-совхозный театр.

В 1937—1940 — художественный руководитель Белорусского театра юного зрителя имени Н. Крупской.

С 1945 — художественный руководитель и заведующий кафедрой мастерства актёра Белорусского театрально-художественного института. Профессор. Занимался также преподавательской деятельностью в театральных студиях, в Минском театральном училище.

Творчество 
Е. А. Мирович оказал большое влияние на формирование белорусской национальной актёрской школы и режиссуры. Одна из его учениц — Народная артистка Белорусской ССР Вера Полло.

Важнейшие постановки 
 «Кастусь Калиновский» (1923)
 «Мятеж» по Д. Фурманову (1927)
 «Мост» Е. Романовича (1929)
 «Гута» Кобеца (1930)
 «Как закалялась сталь» по Н. Островскому (1937)
 «Чудесная дудка» Вольского (1939) и др.

Избранная драматургия 
До революции получил известность как автор небольших пьес, пародий, сценок: «Свободная любовь», 1910, «Фабрика талантов», 1912, «Барышня Маня и Сенька-разбойник», 1912, «Круговертов и сын», 1916, «Революция в Головотяпове», 1917 и др.
 «Опекуны» (1904)
 «Ужас времени» («Современный вампир»)
 «Ночь миллионера»
 «Мефистофель в интересном положении, или Женатый Мефистофель» (1909)
 «Графиня Эльвира» (1910)
 «Рыцарь дон Фернандо» (1912)
 «Театр купца Епишкина»
 «Вова приспособился» (в 1916 году поставлен фильм)
 «Машека» («Во времена давние») (1923)
 «Кастусь Калиновский» (1923), поставлен фильм.
 «Коваль-воевода» (1925)
 «Карьера товарища Брызгалина» (1925)
 «Победа» («Хроника наших дней», 1926)
 «Запоют веретена» (1928)
 «Лен» (1932)
 «В весеннюю ночь» (1934) и др.
 Міровіч Е. П’есы (зборнік). — Мінск, 1957.

Личная жизнь 
Мирович был женат дважды. Во втором браке родились две дочери, младшая из которых, Галина, пошла по стопам отца — стала театральной актрисой и педагогом. Старшая дочь, Кира, выбрала профессию геолога.

В пожилом возрасте Мирович вместе с семьёй жил в деревянном бараке в районе Немиги, отказавшись от получения квартиры в пользу одного из своих учеников, у которого вообще не было жилья.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1940)
 Орден «Знак Почёта»
 медали СССР.

Литература 
 Пісьменнікі Савецкай Беларусі : Кароткі біяграфічны даведнік. — Минск, 1959.
 Пятровіч С. Народны артыст БССР Е. А. Mipoвіч. — Мінск, 1963.
 Бутаков А. Мои учителя. — Минск, 2004.

Выпускники Самсоновского реального училища
Преподаватели Белорусской академии искусств
Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Похороненные на Военном кладбище (Минск)